ou war game ( en français) est un terme anglais qui peut désigner :

Simulation de conflits 
 les « wargames », des jeux de stratégie simulant des situations de conflit ;
 wargame, un défi de cybersécurité ;
 un wargame sur ordinateur, genre de jeu vidéo inspiré du jeu de guerre sur table ;
 un Business wargame, jeu de simulation en entreprise ;

Cinéma et télévision 
 The War Game (La Bombe), documentaire-fiction britannique de Peter Watkins sorti en 1965 ;
 The War Games, cinquantième épisode de la première série de la série télévisée britannique de science-fiction Doctor Who diffusé en 1969 ;
 Wargames, un film de science-fiction américain de John Badham sorti en 1983 ;
 Wargames: The Dead Code, un film de science-fiction américain de Stuart Gillard, suite du précédent, sorti directement en vidéo en 2008.

Jeux vidéo 
 Wargames, jeu vidéo sorti en 1998 ;
 Wargame: European Escalation, jeu vidéo sorti en 2012 ;
 Wargame: AirLand Battle, jeu vidéo sorti en 2013 ;
 Wargame: Red Dragon, jeu vidéo sorti en 2014 ;
 Wargaming.net, société de développement de jeux vidéo ;